Bosman kan syfta på flera olika saker:

 Herman Charles Bosman, sydafrikansk författare
 Jean-Marc Bosman, belgisk fotbollsspelare
 John Bosman, nederländsk fotbollsspelare
 Bosmandomen – spelare utan kontrakt kan byta klubb utan övergångsavgifter